Сергей Михайлович Соловьёв:
 Соловьёв, Сергей Михайлович (1820—1879) — русский историк.
 Соловьёв, Сергей Михайлович (1883—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соловьёв, Сергей Михайлович (1885—1942) — русский поэт-символист, филолог, священник.